Rauma steht für

 Rauma, eine westfinnische Stadt
 Rauma (Kommune), eine norwegische Kommune
 Rauma (Fluss), einen norwegischen Fluss
 Rauma (Schiff, 1939), ein norwegisches Minensuchboot, das von der deutschen Kriegsmarine von 1940 bis 1945 eingesetzt wurde
 (1882) Rauma, einen Hauptgürtelasteroiden
 Rauma-Repola, ein finnisches Unternehmen

Rauma ist der Familienname folgender Personen:

 Janica Rauma (* 1986), finnische Hindernisläuferin